USS Ludlow je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Ludlow (DD-112) 
 USS Ludlow (DD-438)

Ludlow